Scarpini ist der Familienname folgender Personen:

 Celso Scarpini (1944–2022), brasilianischer Basketballspieler
 Pietro Scarpini (1911–1997), italienischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge